Европейский квалификационный турнир Мирового Гран-при по волейболу 2005 прошёл с 21 по 26 сентября 2004 года в Анкаре (Турция) с участием 6 национальных сборных команд. Были разыграны три путёвки на Гран-при-2005.

От квалификации освобождены:
 Италия — по приглашению ФИВБ;
 Китай, Япония, Южная Корея, Таиланд — по результатам мирового рейтинга среди команд AVC.

Для стран-членов NORCECA и CSV в качестве квалификационного турнира был использован розыгрыш Панамериканского Кубка 2004 года. По его итогам путёвки на Гран-при-2005 получили Куба, США, Доминиканская Республика и Бразилия.

Команды-участницы европейской квалификации 
 Болгария, Германия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция.

Решением ФИВБ от участия в Гран-при 2005 года отстранена сборная России за выступление в Гран-при-2004 резервным составом.

Результаты 
 21—26 сентября 2004.  Анкара.

 21 сентября: Нидерланды — Польша 3:1 (25:23, 25:27, 21:25, 25:23); Германия — Румыния 3:0 (25:15, 25:19, 25:19); Турция — Болгария 3:0 (25:18, 25:17, 25:18).
 22 сентября: Польша — Румыния 3:0 (25:18, 25:14, 25:17); Германия — Болгария 3:0 (25:20, 25:19, 25:17); Нидерланды — Турция 3:0 (25:17, 25:18, 25:23).
 23 сентября: Польша — Болгария 3:0 (25:17, 25:15, 25:18); Нидерланды — Румыния 3:0 (25:14, 25:19, 25:16); Германия — Турция 3:1 (11:25, 25:23, 25:17, 25:23).
 25 сентября: Болгария — Румыния 3:0 (25:17, 25:23, 25:22); Нидерланды — Германия 3:1 (25:18, 25:22, 22:25, 25:10); Турция — Польша 3:1 (25:20, 25:17, 19:25, 25:16).
 26 сентября: Нидерланды — Болгария 3:0 (25:23, 25:13, 25:20); Польша — Германия 3:1 (18:25, 25:20, 25:15, 25:23); Турция — Румыния 3:0 (25:16, 25:18, 25:18).

Итоги

Положение команд 

По итогам европейской квалификации путёвки на Гран-при 2005 года получили три лучшие команды — Нидерланды, Польша и Германия.

Призёры 
 : Сусанне Фрерикс, Франсьен Хурман, Чейн Сталенс, Яннеке ван Тинен, Элке Вейнховен, Алис Блом, Ирина Донец, Манон Флир, Титиа Сустринг, Ритте Фледдерус, Ингрид Виссер, Дебби Стам. Главный тренер — Авитал Селинджер.

 : Катажина Сковроньская, Мариола Зеник, Агата Карчмаржевская, Изабела Бельцик, Малгожата Глинка, Агата Мруз, Милена Рознер, Йоанна Качор, Мария Ликторас, Катажина Скорупа, Александра Ягело, Береника Томся. Главный тренер — Анджей Немчик.

 : Керстин Черлих, Юлия Шлехт, Корнелия Думлер, Кристина Бенеке, Кристиане Фюрст, Олеся Кулакова, Атика Буагаа, Ангелина Грюн, Юдит Сильвестер, Биргит Тумм, Надя Йенцевски. Главный тренер — Ли Ван Хи.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 cev.lu

Мировой Гран-при по волейболу
2004 год в волейболе